Plaatsen
Sun City (Arizona)
Sun City (Californië)
Sun City (Kansas)
Sun City West (Arizona)
Sun City (Zuid-Afrika) - Vakantieoord in Zuid-Afrika 

Muziek
Sun City (lied), een lied van Artists United Against Apartheid.
Sun City (album), het muziekalbum waar onder andere bovengenoemd nummer op staat.

Overig
Sun City (cocktail)